Lie-afgeleide
Lie-algebra